Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2008/2009 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа А

«Рома» (Рим)

«Челси» (Лондон)

«Бордо» (Бордо) 

* В матче 3-го тура «Бордо» — ЧФР мяч в свои ворота забил Каду.

ЧФР (Клуж-Напока)

Группа B

«Панатинаикос» (Афины)

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Вердер» (Бремен)

«Анортосис» (Фамагуста) 

* В матче 2-го тура «Анортосис» — «Панатинаикос» мяч в свои ворота забил Хосу Саррьеги.

Группа C

«Барселона» (Барселона) 

* В матче 5-го тура «Спортинг» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Марку Канейра.

«Спортинг» (Лиссабон) 

* В матче 2-го тура «Спортинг» — «Базель» мяч в свои ворота забил Рето Дзанни.

«Шахтёр» (Донецк)

«Базель» (Базель)

Группа D

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Атлетико» (Мадрид)

«Олимпик» (Марсель)

ПСВ (Эйндховен)

Группа E

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Вильярреал» (Вильярреал)

«Ольборг» (Ольборг) 

* В матче 5-го тура «Ольборг» — «Селтик» мяч в свои ворота забил Гэри Колдуэлл.

«Селтик» (Глазго)

Группа F

«Бавария» (Мюнхен) 

* В ответном матче 1/8 финала «Бавария» — «Спортинг» мяч в свои ворота забил Андерсон Полга.

«Олимпик» (Лион) 

* В матче 2-го тура «Бавария» — «Лион» мяч в свои ворота забил Мартин Демичелис.

«Фиорентина» (Флоренция)

«Стяуа» (Бухарест)

Группа G

«Порту» (Порту)

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

«Динамо» (Киев)

«Фенербахче» (Стамбул) 

* В матче 3-го тура «Фенербахче» — «Арсенал» мяч в свои ворота забил Микаэль Сильвестр.

Группа H

«Ювентус» (Турин)

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 3-го тура «Зенит» — «Реал» мяч в свои ворота забил Томаш Губочан.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

БАТЭ (Борисов)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2008/2009

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

состав